

Известные носители 
 Ерёменко, Игорь Леонидович - советский и российский химик
 Ерёменко, Игорь - фигурист, выступающий в танцах на льду, победитель первенства России среди Юниоров сезона 2018/19 годов.